Gerard Conlon – attivista nordirlandese
 James Conlon – direttore d'orchestra statunitense
 Kelly Conlon – bassista statunitense
 Marty Conlon – ex cestista statunitense naturalizzato irlandese
 Tommy Conlon – attore statunitense